Сен-Вори:

 Сен-Вори — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз.
 Сен-Вори — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз. Входит в состав округа Гере.